nnw – codice ISO 639-3 della lingua souther ui